Александр Михеев:
 Михеев, Александр Александрович (род. 1961) — генеральный директор компании «Рособоронэкспорт».
 Михеев, Александр Евгеньевич (в монашестве Савва; род. 1980) — архиерей Русской православной церкви, митрополит Тверской и Кашинский.
 Михеев, Александр Степанович (1853—1914) — генерал-лейтенант, начальник Терской области в 1908—1912 гг., сенатор.